Меще́рское — озеро в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Является памятником природы областного значения. По берегам озера расположен одноимённый микрорайон.

По своему происхождению озеро является существовавшей когда-то протокой, а затем — старицей реки Волги. Ранее озеро небольшой протокой соединялось с Волгой. Протока и восточная часть озера замыты песком, и водоём, сильно изменившись, стал бессточным. Притоков у озера нет, наполнение осуществляется дождевыми осадками, водой от таяния снега и подземными водами.

В воде озера Роспотребнадзором отмечается наличие биологического загрязнения. Статус на 2010 год: биологическая опасность, степень № 3. Купание и ловля рыбы запрещены.

См. также 
 Станция метро «Стрелка»
 Стадион «Нижний Новгород»
 Стрелка

Примечания 

Озёра Нижнего Новгорода
Бессточные озёра России
Канавинский район Нижнего Новгорода
Памятники природы Нижегородской области
Комплексные памятники природы